В парному розряді жіночого тенісного турніру China Open 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Анна Курникова і Джанет Лі виграли титул, у фіналі перемігши пару Фудзівара Ріка і Ай Суґіяма 7–5, 6–3.

Сіяні пари 

 Фудзівара Ріка /  Ай Суґіяма (фінал)
 Анна Курникова /  Джанет Лі (чемпіонки)

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
 Асагое Сінобу /  Анжелік Віджайя (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

China Open (теніс)